Ел Дос Мил има више значења:

 Ел Дос Мил (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Дос Мил (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику